Јанктон има више значења:
 Округ Јанктон (Јужна Дакота)
 Јанктон (Јужна Дакота)